In My Head – album dei Black Flag del 1985
 In My Head – singolo dei Queens of the Stone Age del 2005
 In My Head – singolo di Jason Derulo del 2010
 In My Head – singolo di Mike Shinoda e Kailee Morgue del 2023